FLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Floriano Cangapara (Brasile)